Shetty ist der Familienname folgender Personen:

 Chirag Shetty (* 1997), indischer Badmintonspieler
 Devi Shetty (* 1953), indischer Herzchirurg und Unternehmer
 Reshma Shetty (* 1977), britisch-amerikanische Schauspielerin
 Salil Shetty (* 1961), indischer Menschenrechtler
 Shamita Shetty (* 1979), indische Innenarchitektin, Model und Schauspielerin
 Shilpa Shetty (* 1975), indischer Schauspieler
 Sunil Shetty (* 1961), indischer Schauspieler
 Yannick Shetty (* 1995), österreichischer Politiker (NEOS)

Shetty ist ferner
 eine Kurzbezeichnung für das Shetlandpony

Siehe auch:
 Schetty